Darangdan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Darangdan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Darangdan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar